Даниэ́ль Монтене́гро (; 28 марта 1979, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Аргентины.

Биография 
Даниэль Монтенегро начал профессиональную карьеру футболиста в столичном «Уракане», команде, за которую он болел с детства и воспитанником чьей школы он являлся. После 1999 года Монтенегро довольно часто менял клубы, как правило, не задерживаясь в одном клубе дольше сезона. Дважды он выступал за «Ривер Плейт», трижды — за «Индепендьенте» (в общей сложности провёл в этой команде 7 лет), в 2002 году Даниэль ненадолго возвратился в «Уракан». Среди тех команд, за которые выступал Монтенегро, числятся также испанские «Сарагоса» и «Осасуна», французский «Олимпик» (Марсель), а 2004—2005 годах Даниэль выступал за раменский «Сатурн».

В 2009 году мексиканской «Америке» со второй попытки удалось приобрести Монтенегро у «Индепендьенте» за 3 миллиона долларов США. В своём дебютном матче за «Америку» Даниэль забил гол в ворота «Толуки» с центра поля, а «Америка» выиграла матч со счётом 7:2.

В 2013 году Монтенегро вернулся в «Индепендьенте», но не смог помочь «красным дьяволам» удержаться в элите. В сезоне 2013/14 Даниэль помог своей команде возвратиться в Примеру. В 2015 году Монтенегро вернулся в свою первую команду — «Уракан».

С 2006 по 2009 год выступал за «Индепендьенте», где его игра привлекла внимание тренеров сборной Аргентины. Действуя на позиции полузащитника (изначально Даниэль — опорный полузащитник, но в «Уракане» он получил навыки игры энганче, то есть атакующего полузащитника, «свободного художника», ведущего игру команды), Монтенегро в 104 матчах за «Красных дьяволов» забил 41 гол, став, в конце концов, капитаном клуба. Рольфи дебютировал за сборную в 2007 году, провёл за «Альбиселесте» три игры, последняя из которых пришлась на знаменитый разгром аргентинцев боливийцами 6:1 — тогда Монтенегро вышел на поле во втором тайме вместо Карлоса Тевеса при счёте 5:1 в пользу Боливии.

Личная жизнь 
Старший брат Даниэля  (1975 года рождения) — также профессиональный футболист, выступал за «Сан-Лоренсо», «Бельграно», «Индепендьенте», «Химнасию» (Сан-Сальвадор-де-Хухуй), испанские клубы «Кордова», «Нумансия», «Эркулес».

Достижения 
  Чемпион Аргентины (2): Апертура 2002, Клаусура 2004
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2014
  Обладатель Кубка Испании (1): 2001
 Чемпион Южной Америки среди молодёжи (1): 1999
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес (1): 2006 (вместе с большой группой футболистов забил по 5 мячей)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Даниэль Монтенегро: «Пять мячей — это для нас событие!» 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Уракан»